Die Bitburger Open 2013 (offiziell Bitburger Badminton Open 2013) im Badminton fanden vom 29. Oktober bis zum 3. November 2013 in der Saarbrücker Saarlandhalle statt. Das Preisgeld des zum 26. Mal ausgetragenen Badmintonturniers betrug 120.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Marc Zwiebler (Finalist)
  Hans-Kristian Vittinghus (1. Runde)
  Rajiv Ouseph (3. Runde)
  Chou Tien-chen (Champion)
  Anand Pawar (3. Runde)
  Tan Chun Seang (2. Runde)
  Ville Lång (Viertelfinale)
  Sai Praneeth Bhamidipati (nicht angetreten)
  Suppanyu Avihingsanon (Halbfinale)
  Henri Hurskainen (3. Runde)
  Brice Leverdez (nicht angetreten)
  Scott Evans (Viertelfinale)
  Dmytro Zavadsky (Viertelfinale)
  Dieter Domke (3. Runde)
  Misha Zilberman (3. Runde)
  Vladimir Malkov (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Nitchaon Jindapol (Champion)
  Carolina Marín (nicht angetreten)
  Kirsty Gilmour (Halbfinale)
  Beatriz Corrales (Viertelfinale)
  Linda Zechiri (Finalist)
  Sashina Vignes Waran (Viertelfinale)
  Karin Schnaase (2. Runde)
  Chloe Magee (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Maneepong Jongjit / Nipitphon Puangpuapech (2. Runde)
  Chris Adcock / Andrew Ellis (2. Runde)
  Chris Langridge / Peter Mills (Viertelfinale)
  Adam Cwalina / Przemysław Wacha (1. Runde)
  Marcus Ellis /  Paul van Rietvelde (nicht angetreten)
  Wannawat Ampunsuwan / Patipat Chalardchaleam (Viertelfinale)
  Michael Fuchs / Johannes Schöttler (Viertelfinale)
  Jacco Arends / Jelle Maas (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Birgit Michels / Johanna Goliszewski (Viertelfinale)
  Heather Olver / Kate Robertshaw (Halbfinale)
  Gabrielle White / Lauren Smith (Viertelfinale)
  Ng Hui Ern / Ng Hui Lin (Finalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Michael Fuchs / Birgit Michels (Champion)
  Chris Adcock / Gabrielle White (Finalist)
  Anders Kristiansen / Julie Houmann (2. Runde)
  Chris Langridge / Heather Olver (Halbfinale)
  Robert Blair / Imogen Bankier (1. Runde)
  Tarun Kona / Ashwini Ponnappa (1. Runde)
  Sam Magee / Chloe Magee (2. Runde)
  Peter Käsbauer / Isabel Herttrich (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz
 Ergebnisse bei tournamentsoftware.com

2013
Bitburger